* Зеленой, Семён Ильич (1812—1892) — русский адмирал (1877), директор Гидрографического департамента Морского министерства, учёный, гидрограф и астроном, известный педагог.
 Зеленой, Семен (Семейка) — дьяк и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича.